Meistriliiga 2011 var den 21. udgave af det estisk mesterskab i fodbold. Turneringen blev afviklet fra den 5. marts, 2011 og blev afsluttet i november, 2011.

FC Flora Tallinn vandt deres 9. estiske mesterskab.

Tabel

Målscorere 
Ved sæsonens afslutning

Kilder 

Fodbold i 2011
Fodbold i Estland